Trnawa kan syfta på följande platser:

Slovakien 

 Trnava (vattendrag i Slovakien, lat 48,29, long 17,64),

Tjeckien 

 Trnava (ort i Tjeckien, Vysočina), 

Robotskapade Slovakienförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar